Basilique Notre-Dame-de-Lourdes peut désigner les édifices religieux suivants :
Basilique Notre-Dame-de-Lourdes d'Edegem en Belgique
Basilique Notre-Dame-de-Lourdes d'Oostakker en Belgique
Basilique Notre-Dame-de-Lourdes de Nancy en France

Voir aussi 
 
 
 
 

~
NotreDameLourdes